Оян — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Оян — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Оян — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.